Примера Дивисион де Парагвай ( или Primera División Paraguaya), известна и като Дивисион Професионал (División Profesional), е най-високото стъпало в парагвайския клубен футбол. Провеждането на шампионата се организира от Парагвайската футболна асоциация. В Примера Дивисион участват 12 отбора.

История 
Парагвайската футболна лига е сформирана на 18 юни 1906 г. На този ден главният редактор на вестник Ел Диарио кани на среща представители на петте съществуващи по това време отбори с идеята да се създаде управляващ орган на парагвайския футбол – „Лига Парагвая де Футбол“ (Liga Paraguaya de Fútbol), чието име е променено на „Асосиасион Парагвая де Футбол“ (Asociación Paraguaya de Fútbol) през 90-те години на 20 век. В срещата взимат участие Уилям Паатс и Хунио Годой (Олимпия), Рамон Кабайеро, Мануел Бея и Салвадор Мелиан (Гуарани), Хуан Ескалада (Либертад), Сесар Урдапийета (Генерал Диас) и Висенте Гадеа (Насионал). Първи шампион на Парагвай е Гуарани, който надделява на финала над Олимпия.

Първенството е аматьорско до 1935 г. Последният шампион в аматьорската ера е Олимпия през 1931 г., а след прекъсването заради Войната за Чако Серо Портеньо става първият шампион в професионалната ера през 1935 г.

Първенството се състои от две фази – Апертура и Клаусура. Апертура е турнирът през първата част на календарната година, Клаусера се състои през втората част. Шампионът се определя в два мача на разменено гостуване между отборите, финиширали на първо място в двете фази. Ако отборът е един и същ, той автоматично се обявява за шампион. Изпадащите отбори се определят по следния начин: отборът с най-нисък среден брой точки за последните три години изпада директно, а вторият най-слаб отбор игръе бараж с класиралия се на второ място в Сегунда Дивисион. От 2008 г. форматът е променен – Апертура и Клаусура вече са два отделни турнира и излъчват по един шампион на календарна година.

Отбори през 2008 г. 

 Гуарани от Асунсион
 Досе де Октубре от Итаугуа
 Либертад от Асунсион
 Насионал от Асунсион
 Олимпия от Асунсион
 Сегундо де Майо от Педро Хуан Кабайеро
 Серо Портеньо от Асунсион
 Силвио Петироси от Асунсион
 Сол де Америка от Асунсион
 Спортиво Лукеньо от Луке
 Такуари от Асунсион
 Терсеро де Фебреро от Сиудад дел Есте

Шампиони

Аматьорска ера

Професионална ера

По отбори

Аматьорски титли 
 8 – Олимпия
 4 – Гуарани
 4 – Насионал
 4 – Либертад
 4 – Серо Портеньо

Професионални титли 
 30 – Олимпия
 23 – Серо Портеньо
 9 – Либертад
 5 – Гуарани
 2 – Насионал
 2 – Спортиво Лукеньо
 2 – Сол де Америка
 1 – Пресиденте Хейс

Общо 
 38 – Олимпия
 27 – Серо Портеньо
 13 – Либертад
 9 – Гуарани
 6 – Насионал
 2 – Спортиво Лукеньо
 2 – Сол де Америка
 1 – Пресиденте Хейс

Турнири по футбол в Парагвай